Ильи́нка — топоним:

Улицы 
 Ильинка — улица в Москве.
 Ильинка - народное название Ильинской - основной старокупеческой улицы Нижнего Новгорода, ключевой транспортной артерии западной (купеческой и местнической) части исторических кварталов города. Соединяла пассажирский речной порт, пристань и ямщицкие слободы города. Ныне входит в городское кольцо, туристический транспортный маршрут. На Ильинке расположено самое большое число (сравнительно с другими улицами) особняков классического купечества - дельцов, обслуживавших тоговые операции по "пути из варяг в персы".

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ильинка — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Ильинка — деревня в Березинском районе Минской области.
 Ильинка — деревня в Червенском районе Минской области.
 Ильинка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Ильинка — исчезнувшее село в Щербактинском районе Павлодарской области.
 Ильинка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Ильинка — название села Бестогай до 3 октября 2007 года, Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Ильинка — прежнее название села Караоткель Целиноградском районе Акмолинской области.
 Ильинка — название села Акай до 13 декабря 2010 года, в Алгинском районе Актюбинской области.
 Ильинка — название села Бирликшил до 8 октября 1992 года, Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Ильинка — название села Кереит до 4 мая 1993 года, Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
Республика Алтай
 Ильинка — село в Шебалинском районе.

Алтайский край
 Ильинка — село в Шелаболихинском районе.
 Ильинка — село в Шипуновском районе.

Астраханская область
 Ильинка — село в Володарском районе.
 Ильинка — посёлок городского типа в Икрянинском районе.

Башкортостан
 Ильинка — деревня в Благоварском районе.
 Ильинка — деревня в Учалинском районе.

Белгородская область
 Ильинка — село в Алексеевском районе.
 Ильинка — хутор в Губкинском городском округе.

Брянская область
 Ильинка — посёлок в Суражском районе.

Бурятия
 Ильинка — село в Прибайкальском районе.

Воронежская область
 Ильинка — село в Калачеевском районе.
 Ильинка — посёлок в Таловском районе.

Забайкальский край
 Ильинка — село в Читинском районе.

Калининградская область
 Ильинка — посёлок в Полесском районе.

Калужская область
 Ильинка — деревня в составе городского округа Калуга.
 Ильинка — деревня в Медынском районе, сельское поселение село Кременское
 Ильинка — деревня в Медынском районе, сельское поселение село Передел
 Ильинка — деревня в Мещовском районе.
 Ильинка — село в Перемышльском районе.
 Ильинка — село в Хвастовичском районе.

Кемеровская область
 Ильинка — посёлок в составе города Междуреченск.
 Ильинка — село в Новокузнецком районе.

Кировская область
 Ильинка — деревня в Яранском районе.

Костромская область
 Ильинка — деревня в Межевском районе.

Красноярский край
 Ильинка — деревня в Ачинском районе.
 Ильинка — деревня в Боготольском районе.
 Ильинка — деревня в Курагинском районе.
 Ильинка — село в Назаровском районе.
 Ильинка — деревня в Нижнеингашском районе, Александровский сельсовет.
 Ильинка — деревня в Нижнеингашском районе, Стретенский сельсовет.
 Ильинка — село в Ужурском районе.

Крым
 Ильинка — село в Красноперекопском районе.
 Ильинка — село в Сакском районе.

Курганская область
 Ильинка — деревня в Юргамышском районе.

Курская область
 Ильинка — село в Пристенском районе.

Липецкая область
 Ильинка — деревня в Данковском районе.
 Ильинка — деревня в Долгоруковском районе, Долгоруковское сельское поселение.
 Ильинка — деревня в Долгоруковском районе, Свишенское сельское поселение.
 Ильинка — деревня в Елецком районе.
 Ильинка — деревня в Краснинском районе.
 Ильинка — село в Лев-Толстовском районе.
 Ильинка — упразднённая  в 2001 году деревня в Становлянском районе.

Марий Эл
 Ильинка — деревня в Оршанском районе.
 Ильинка — посёлок в Оршанском районе.

Московская область
 Ильинка — планировочный район в городском округе Жуковский.

Нижегородская область
 Ильинка — село в Сеченовском районе.
 Ильинка — деревня в Сокольском районе.
 Ильинка — посёлок в Сокольском районе.
 Ильинка — деревня в Чкаловском районе.

Новосибирская область
 Ильинка — деревня в Венгеровском районе.
 Ильинка — село в Доволенском районе.
 Ильинка — посёлок в Коченёвском районе, упразднён в 1968 г.
 Ильинка — посёлок в Куйбышевском районе.

Омская область
 Ильинка — деревня в Тюкалинском районе.
 Ильинка — до 1964 года название деревни Зелёная в Колосовском районе.

Оренбургская область
 Ильинка — село в Кувандыкском районе.
 Ильинка — село в Октябрьском районе.

Орловская область
 Ильинка — деревня в Верховском районе.

Приморский край
 Ильинка — село в Ханкайском районе.
 Ильинка — железнодорожная станция (населённый пункт) в Ханкайском районе.

Ростовская область
 Ильинка — хутор в Белокалитвинском районе.
 Ильинка — хутор в Дубовском районе, упразднён в 1967 г.

Рязанская область
 Ильинка — село в Скопинском районе.

Самарская область
 Ильинка — посёлок в Красноярском районе.

Саратовская область
 Ильинка — посёлок в Дергачёвском районе.
 Ильинка — село в Краснокутском районе.
 Ильинка — посёлок в Ртищевском районе, упразднена в 1998 г.
 Ильинка — село в Турковском районе.

Смоленская область
 Ильинка — деревня в Шумячском районе.

Тамбовская область
 Ильинка — деревня в Знаменском районе.
 Ильинка — деревня в Мордовском районе, упразднена в 2001 г.
 Ильинка — деревня в Умётском районе.

Татарстан
 Ильинка — деревня в Нижнекамском районе.

Тверская область
 Ильинка — деревня в Рамешковском районе.

Тульская область
 Ильинка — деревня в Арсеньевском районе.
 Ильинка — деревня в Венёвском районе.
 Ильинка — посёлок в Ленинском районе.
 Ильинка — село в Узловском районе.
 Ильинка — деревня в Чернском районе.

Республика Тыва
 Ильинка — село в Каа-Хемском районе.

Тюменская область
 Ильинка — село в Казанском районе.

Хабаровский край
 Ильинка — село в Хабаровском районе.

Челябинская область
 Ильинка — посёлок в Кизильском районе.
 Ильинка — до 1963 г. название деревни Новоильинская в Кизильском районе.

Чувашия
 Ильинка — село в Моргаушском районе.

Ярославская область
 Ильинка — деревня в Переславском районе.

Украина 
 Ильинка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Ильинка — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Ильинка — посёлок в Марьинском районе Донецкой области.
 Ильинка — село в Марьинском районе Донецкой области.
 Ильинка — село в Антрацитовском районе Луганской области.
 Ильинка — село в Троицком районе Луганской области.
 Ильинка — село в Беляевском районе Одесской области.
 Ильинка — посёлок в Чаплинском районе Херсонской области.

Реки в России 
 Ильинка — в Московской области, приток Яхромы.
 Ильинка — в Ростовской области, приток Чира.
 Ильинка — в Саратовской области, приток Большого Узеня.
 Ильинка — на Сахалине.
 Ильинка — в Тверской области, приток Уйвеши.

Станция 
 Ильинка — станция Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Ильинка 1-я
 Ильинка 2-я
 Илинко
 Ильин
 Ильина
 Ильино
 Ильиновка
 Ильинск (значения)
 Ильинская
 Ильинский
 Ильинское